11013 Kullander – asteroide della fascia principale
 Sven O. Kullander – biologo svedese